Туманов — русская, армянская (от ) и грузинская (от ) фамилия. Известные носители:

 
 
 
 Туманов, Борис Григорьевич (1938—2018) — российский журналист.
 Туманов, Вадим Иванович (род. 1927) — российский предприниматель, золотопромышленник.
 Туманов, Василий Степанович — дворянин, армянин. Является основателем известного на Украине рода Тумановых.
 Туманов, Вахтанг Давыдович (1916—1997) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Туманов, Виктор Михайлович (1938—2000) — российский писатель.
 
 Туманов, Владислав Николаевич (род. 1958) — первый губернатор Псковской области.
 
 Туманов, Дмитрий Александрович (род. 1965) — российский культурный менеджер.
 Туманов, Евгений Николаевич (1929—1998) — советский работник промышленности, Герой Социалистического Труда.
 
 Туманов, Иосиф Михайлович (Туманишви́ли) (1909—1981) — советский актёр, театральный режиссёр.
 Туманов, Кирилл Львович (1913—1997) — американский историк, генеалог.
 
 Туманов, Леон Георгиевич (1890—1938) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Туманов, Михаил Биртвелович (1818—1875) — грузинский поэт и публицист.
 Туманов, Никодим Сергеевич (1904—1989) — автор проекта электропередачи Волховская ГЭС—Ленинград, зам. начальника работ по прокладке Ладожской кабельной трассы «Кабель жизни».
 
 Туманов, Олег Александрович (1944—1997) — главный редактор Русской службы Радио «Свобода», агент КГБ.
 Туманов, Пётр Семёнович (1868—1938) — русский богослов, протоиерей, духовный писатель.
 Туманов, Семён Исаевич (1921—1973) — советский режиссёр и сценарист.
 Туманов, Ыбрай (1888—1967) — киргизский композитор и исполнитель на комузе.
 Туманов, Юрий Викторович (Альтшуль, 1919—1996) — русский советский писатель.
 Туманов, Язон Константинович (1883—1955) — князь, офицер Русского императорского флота.

Псевдоним 
 Зиновий Туманов — сценический псевдоним Зиновия Израилевича Шершера (род. 1947) — советского и американского певца, композитора, художника.

См. также 
 Туманова
 Тумановы

Примечания